«Ангельские глазки» (; вариант перевода названия «Глаза ангела») — кинофильм 1991 года.

Сюжет 

Бобби живёт в Чикаго и в одиночку воспитывает дочь, после смерти её матери. Кисси, брат покойной, дядя девочки, воротила теневого бизнеса, устраивающий собачьи бои. Собаку по кличке Триполи, после проигранного боя, полуживой сбросили с моста. Дочка Бобби спасла добермана и, выходив, оставила у себя. Между тем дядя, решив забрать племянницу к себе, подставляет Бобби. Отец с дочерью вынуждены бежать и оставить собаку, пытаясь добраться до Лос-Анджелеса. Громилы Кисси преследуют их. Но за девочкой устремились не только они. Преданный Триполи находит её за тысячи километров и помогает справиться с бандитами.

В ролях 
 Джон Траволта — Бобби
 Элли Рааб — девочка
 Тито Лэррайв — дядя Кисси
 Ричард Идсон — громила
 Винсент Гастаферро — громила
 Джеффри ДеМанн — Джорж
 Лайза Циглер — жена Джоржа

Номинации 
  — Deauville Film Festival
 Critics Award (Роберт Хармон)

Ангельские глазки
Фильмы-драмы США
Фильмы Роберта Хармона
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года